Il Torrione prenestino è un mausoleo a pianta circolare posto al II miglio della via Prenestina a Roma, nell'area urbana del Pigneto, nella parte relativa al quartiere Q. VI Tiburtino.

Storia 
Non è noto chi sia stato il committente di questo monumento funebre.

Questa tipologia di tombe si sviluppò a Roma a partire dalla metà del I secolo a.C. e conobbe il massimo sviluppo con la tomba a tumulo di Augusto, che venne costruita tra il 32 ed il 28 a.C. e accolse numerosi membri della famiglia imperiale, prima e dopo la morte di Ottaviano Augusto che avvenne nel 14 d.C.; il mausoleo di Augusto divenne il modello ideale di questa tipologie di tombe; dopo la morte di Augusto l'usanza di tali tombe declinò rapidamente a Roma, fino a scomparire definitivamente intorno al 50 d.C.
Nei dintorni di Roma se ne contano una trentina.

Nel tardo medioevo quest'area fu proprietà dei Ruffini, che lo adibirono a cantina, costruendovi a fianco una torre ed altri manufatti oggi scomparsi.

Il 29 dicembre del 2010, dopo due anni di lavori di restauro, il monumento (rinforzato nella parete esterna) e l'annesso parco sono stati riaperti al pubblico. L'area, ampliata a 8000 metri quadrati e dotata di servizi standard, è stata resa più fruibile grazie ad un collegamento pedonale diretto con la via Prenestina.

Descrizione 
Si tratta di una tomba della tipologia a tumulo risalente all'ultimo quarto del I secolo a.C., consistente in un ampio tamburo circolare in calcestruzzo romano (originariamente interamente lastricato di marmo) che racchiude al centro la cella sepolcrale in travertino; il suo diametro di 41 metri la rende la più grande in estensione a Roma dopo il Mausoleo di Augusto a piazza Augusto Imperatore e la Mole Adriana (Castel Sant'Angelo).

In origine esisteva un corridoio coperto con soffitto a volta che collegava la cella mortuaria all'ingresso esterno della tomba, rivolto verso la strada; l'intero spazio compreso nelle mura esterne veniva quindi riempito di terra per tutta l'altezza del tamburo esterno e andava a crescere verso il centro del monumento, in modo che il terrapieno venisse a formare una sorta di cono; sopra la camera mortuaria centrale veniva posta una colonna che fuoriusciva dal vertice del cono del terrapieno e sopra questa veniva infine posta la canonica statua del defunto in abiti ufficiali.

Accanto al monumento si trova una fontana medioevale.

Galleria d'immagini

Collegamenti

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mausolei di Roma
Roma Q. VI Tiburtino